Andrijašević (en serbe : Андријашевић) est un patronyme serbo-croate dérivé du prénom Andrija ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1572–1639), évêque et diplomate croate ;
 Ðorđe Andrijašević (né en 1931), joueur puis entraîneur de basket-ball yougoslave ;
 Franko Andrijašević (né en 1991), footballeur croate ;
  (né en 1984), footballeur serbe ;
 Siniša Andrijašević (né en 1968), kickboxeur croate ;
 Stjepan Andrijašević (né en 1967), footballeur croate ;
  (né en 1967), historien et écrivain monténégrin.

Notes et références 

Homonymie de patronyme croate
Homonymie de patronyme serbe